Абаши́дзе () — грузинская фамилия. Известные носители:
 Абашидзе — имеретинский княжеский род.
 Абашидзе, Анастасия Васильевна (Тасо, 1881—1958) — народная артистка Грузинской ССР.
 Антоний (Абашидзе) (1867—1942) — архиерей Русской православной церкви, схиархиепископ Таврический и Симферопольский.
 
 Абашидзе, Ахмед Шугейбович (1923—1992) — звеньевой колхоза имени Ф. Энгельса Кедского района Аджарской АССР, Герой Советского Союза.
 Абашидзе, Василий Алексеевич (Васо, 1854—1926) — грузинский театральный актёр, Народный артист Республики (1922).
 Абашидзе, Гейдар Алиевич (1893—1966) — грузинский политик, журналист и педагог, один из лидеров грузинской мусульманской общины в Аджарии. 
 Абашидзе, Георгий Асланович (род. 1970) — бывший мэр Батуми (2000—2004). Сын А. И. Абашидзе.
 Абашидзе, Григол Григорьевич (1914—1994) — грузинский поэт, Герой Социалистического Труда.
 
 Абашидзе, Деви Константинович (1924—2005) — грузинский режиссёр.
 Абашидзе, Дмитрий Александрович (1893—1975) — грузинский режиссёр, один из основоположников грузинской научно-популярной кинематографии.
 Абашидзе, Ираклий Виссарионович (1909—1992) — грузинский поэт и государственный деятель.
 Абашидзе, Кита Георгиевич (1870—1917) — грузинский литературный критик, публицист и литературовед.
 Лазарь (Абашидзе) (1939—2018) — священнослужитель Грузинской православной церкви, архимандрит, духовный писатель, публицист.
 Абашидзе, Леван (1963—1992) — советский и грузинский киноактёр.
 Абашидзе, Лейла Михайловна (1929—2018) — советская и грузинская киноактриса.
 Максим II (Абашидзе) (ум. 1795) — архиерей Грузинской православной церкви.
 Абашидзе, Мамия Хасанович (1918 — не ранее 1983) — председатель колхоза имени Э. Тельмана Хелвачаурского района Аджарской АССР, Герой Социалистического Труда.
 Абашидзе, Мемед (1873—1937) — князь, просветитель, видный политический деятель Грузии.
 Абашидзе, Ростом Омарович (род. 1935) — советский борец, трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе.
 Абашидзе, Тамара Аслановна (1892—1960) — Народная артистка Грузинской ССР.

См. также 
 Сапарова-Абашидзе, Мария Михайловна (1860—1940) — грузинская актриса и театральный деятель, жена Василия Алексеевича Абашидзе и мать Анастасии Васильевны Абашидзе

Примечания